

Дани сећања 

660-е пне.